Hillesheim – città del circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Hillesheim – comune del circondario rurale di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)